Артіг () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Ар'єж
 Артіг () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Од
 Артіг () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхні Піренеї
 Артіг () - муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Вар
 Артіг () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхня Гаронна